Vítězem soutěže ve smíšené čtyřhře se stal švýcarsko-indický pár Martina Hingisová a Mahesh Bhupathi, startující na divokou kartu, který ve finále zdolal turnajové šestky Jelenu Lichovcevovou s Danielem Nestorem 6–3, 6–3.

Nasazení 
  Cara Blacková /  Kevin Ullyett (1. kolo)
  Lisa Raymondová /  Jonas Björkman (2. kolo)
  Věra Zvonarevová /  Bob Bryan (čtvrtfinále)
  Corina Morariuová /  Mike Bryan (čtvrtfinále)
  Samantha Stosurová /  Paul Hanley (semifinále)
  Jelena Lichovcevová /  Daniel Nestor (finále)
  Liezel Huberová /  Andy Ram (2. kolo)
  Rennae Stubbsová /  Todd Perry (čtvrtfinále)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Reference 

Australian Open 2006